Schwadermühle ist der Ortsname von

 Schwadermühle (Cadolzburg), Ortsteil des Marktes Cadolzburg, Landkreis Fürth, Bayern
 Schwadermühle (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schwadermühle (Freihung), Ortsteil des Marktes Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern